Ду́ркаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 76,61 км². Население — 7302 человека (на 2010 год). Расстояние — 28 км до административного центра провинции.

Покровителем муниципалитета почитается священномученик Власий Севастийский.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Dúrcal
 Datos socioeconómicos de Dúrcal en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de Dúrcal en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Revista Municipal «Dúrcal XXI»
 Periódico mensual «El Valle de Lecrín» 

Муниципалитеты Гранады